een deel van de Dierkensteenpolder
een vm. waterschap in Groningen: Bakkerspolder